Il singolare del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Raúl Ramírez 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (campione)
 Björn Borg (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (semifinali)
 Raúl Ramírez (finale)

 Sandy Mayer (secondo turno)
 Dick Stockton (quarti di finale)
 Ilie Năstase (semifinali)
 Wojciech Fibak (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1978